Brodła – potok, dopływ Regulki
 Brodła – wieś w województwie małopolskim, w powiecie chrzanowskim, w gminie Alwernia